Il singolare del torneo di tennis Guadalajara Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Francisco Costa che ha battuto in finale Nicolás Massú 4-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Markus Hipfl (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)
 Ronald Agénor (quarti di finale)
 Tomáš Zíb (secondo turno)

 Juan Ignacio Chela (secondo turno)
 Nicolás Massú (finale)
 Martín Rodríguez (secondo turno)
 André Sá (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guadalajara Challenger 1999